Барфилд — фамилия. Известные носители:
 Барфилд, Вельма (1932—1984) — американская серийная убийца.
 Барфилд, Оуэн (1898—1997) — британский писатель и антропософ.